Ники Билли Нильсен (; родился 7 февраля 1988, Вигерслев, Дания) — датский футболист, нападающий.

Карьера 
Свою футбольную карьеру на взрослом уровне Нильсен начал с клубом первого датского дивизиона «Фрем». Летом 2005 года он дебютировал в официальных матчах. Билли сыграл 35 матчей за «Фрем» в сезоне-2005/06 и забил 3 гола.

В сентябре 2006 года он переехал за границу, играть за итальянский клуб «Реджина» в Серии А. Нильсен отличился забитым мячом уже в дебютном поединке в рамках Кубка Италии. В чемпионате Италии-2006/07 датчанин сыграл семь матчей. Также игрок входил в состав «примаверы» «Реджины». В 2007 году в команде сменился тренер, и Нильсену стало ещё сложнее пробиться в состав. Вследствие этого игрок отправился играть на правах аренды в клубы Серии С «Мартина» и «Луккезе». Оба эти клуба вскоре обанкротились, и Билли не получил зарплату. В итоге, отказавшись от финансовых претензий, футболист расторг соглашение с «Реджиной» за год до его истечения и вернулся в Данию.

В августе 2008-го Нильсен присоединился к «Норшелланну» и вскоре подписал с ним контракт. За два года в клубе он провёл 58 матчей и забил 18 мячей.

В 2010 году датский футболист перешёл в «Вильярреал». Один сезон он играл за дубль, а затем был отдан в аренду «Эльче» и, позже, «Райо Вальекано». В начале 2013 года был куплен норвежским «Русенборгом».

Уже в третьем матче за новый клуб, против «Сонгдала», Нильсен отмечается забитым мячом. Но запомнился всем Ники не своей игрой, а тем, что прямо во время матча умудрился пофлиртовать с известной местной певицей Туне Дамли, фанаткой «Сонгдала». В матче против «Саннес» Билли получил красную карточку, вновь оказавшись на устах у всей Норвегии. В конце игры Ники пытался побороться за мяч в штрафной соперника, однако ему помешал голкипер, который, лежа на газоне, схватил футболиста за ногу. Рефери не увидел этого эпизода и не наказал вратаря. На что Нильсен очень разозлился. Он со всей силы бросил мяч, потом начал кричать, а в итоге разорвал на себе футболку, за что и получил вторую жёлтую карточку.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Фрем»
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Мартина»
Игроки ФК «Луккезе»
Игроки ФК «Норшелланн»
Игроки ФК «Вильярреал B»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Эвиан»
Игроки ФК «Эсбьерг»
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Паниониос»
Игроки ФК «Люнгбю»